Piste de ski#Europe
Centre national d'entraînement commando#Les parcours d'audace